Джованни Баттиста Траверсо:
 Траверсо, Джованни Баттиста (1843—1914) — итальянский минералог;
 Траверсо, Джованни Баттиста (1878—1955) — итальянский миколог;
 Траверсо, Джованни Баттиста (1898 — ?) — итальянский футболист.